Leven bezeichnet:

 Leven (Fife), Ort in Schottland
 Leven (Clyde), Nebenfluss des Clyde in Schottland
 Leven (Cumbria), Abfluss des Windermere in England
 Leven (Forth), Fluss in Fife, Schottland
 Leven (Loch Leven), ein Bach in den schottischen Highlands
 Leven (North Yorkshire), Fluss in North Yorkshire, England
 River Leven (Bass-Straße), Fluss zur Bass-Straße in Tasmanien, Australien.
 Leven (Westfalen), Bauerschaft an der Lippe mit Westleven (Stadt Haltern am See)  und Ostleven (Stadt Datteln)

Leven oder Levén ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Leven (1908–1986), US-amerikanischer Artdirector und Szenenbildner
 Bruce Leven (1945–2017), US-amerikanischer Autorennfahrer und Unternehmer
 Heinrich Leven SVD (1883–1953), deutscher Missionar, Apostolischer Vikar und Titularbischof
 Hugo Leven (1874–1956), deutscher Designer
 Jackie Leven (1950–2011), schottischer Liederkomponist
 Jeremy Leven (* 1941), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur, Produzent und Autor
 John Levén (* 1963), schwedischer Bassist
 Karl-Heinz Leven (* 1959), deutscher Medizinhistoriker
 Luise Leven (1899–1983), deutsche Musikwissenschaftlerin, Musikerin und Musikpädagogin
 Max Leven (1882–1938), deutscher Journalist
 Narcisse Leven (1833–1915), französischer Jurist und Politiker
 Regina Leven (* 1957), deutsche Linguistin
 Ronald Leven, deutscher Physiker 
 Stephen Aloysius Leven (1905–1983), US-amerikanischer Bischof
 Wilfried Leven (* 1946), deutscher Unternehmer und Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre
 Wilhelm Leven (1867–1929), deutscher Journalist und Politiker (SPD, USPD)

Siehe auch:
 Loch Leven
 Lewen